Käslin oder Kaeslin ist der Familienname folgender Personen:

 Ariella Kaeslin (* 1987), Schweizer Turnerin
 Hans Käslin (auch Hans Kaeslin; 1867–1955), Schweizer Germanist, Schriftsteller und Übersetzer 
 Hanspeter Käslin (1933–2008), Schweizer Politiker (CVP)
 Ilaria Kaeslin (* 1997), Schweizer Turnerin
 Robert Käslin (1871–1934), Schweizer Jurist und Politiker
 Vera Kaeslin, eigentlicher Name von Vera Kaa (* 1960), Schweizer Sängerin
 Wilhelm Käslin (1829–1909), Schweizer Politiker